Мески́та (,  — мечеть)

 Мескита — римско-католический собор (в прошлом — мечеть), расположенный в андалусском городе Кордова
 Мескита (Рио-де-Жанейро) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Рио-де-Жанейро
 Мескита (Минас-Жерайс) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс

См. также 
 Ла-Мескита — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия
 Жулиу-Мескита — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу
 Мескита-де-Харке — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон
 Йессурун де Мескита, Самуэль — нидерландский художник и график, представитель модернизма
 Мескита де Оливейра, Луис — бразильский футболист, центральный нападающий
  — название нескольких населённых пунктов в США